Perrey ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Jacques Perrey (1929–2016), französischer Komponist und ein Pionier der elektronischen Musik
 Mireille Perrey (1904–1991), französische Schauspielerin
 Richard Perrey (1866–1937), deutscher Architekt und Baubeamter
 Siegfried Perrey (1915–1984), deutscher Handballspieler und Sportfunktionär

Siehe auch:
 Perey
 Perret (Begriffsklärung)